Persuctobelba är ett släkte av kvalster. Persuctobelba ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Persuctobelba